El término colonia obrera (también, colonia Obrera) puede aludir, en esta enciclopedia:

en general, a una colonia industrial;
en la Ciudad de México, a la colonia Obrera, un barrio al sur del Centro Histórico.